

Pessoas
Arnold Koller
Ben Koller
Jan Koller
Karl Koller
Marcel Koller
Gabriel Koller

Localidades

Koller (bairro de Erechim)

Ver também
Kohler
Köhler
Koehler
Koeller

Desambiguações de sobrenomes